Silberstraße ist ein geographischer Name:

Ort:
 Silberstraße (Wilkau-Haßlau), Ortsteil der Stadt Wilkau-Haßlau im Landkreis Zwickau, Sachsen

Straßen:
 Silberstraße, Ferienstraße in Sachsen

 Silberstraße (Aken), Straße in der Stadt Aken (Elbe),  Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt
 Silberstraße (Annaberg-Buchholz), Straße im Stadtteil Buchholz, Stadt Annaberg-Buchholz, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Silberstraße (Bärnau), Straße der Stadt Bärnau, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Silberstraße (Dortmund), Straße im Stadtbezirk Innenstadt-West, kreisfreies Dortmund, Nordrhein-Westfalen
 Silberstraße (Essen), Straße im Stadtteil Essen-Ostviertel, kreisfreies Essen, Nordrhein-Westfalen
 Silberstraße (Greiz), Straße in der Stadt Greiz, Landkreis Greiz, Thüringen
 Silberstraße (Koblenz), Straße in der kreisfreien Stadt Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Silberstraße (Lünen), Straße in der Stadt Lünen, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen
 Silberstraße (Scheibenberg), Straße in der Stadt Scheibenberg, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Silberstraße (Tallinn), historischer Straßenname in der Stadt Tallinn, Kreis Harju, Estland
 Silberstraße (Wilsdruff), Straße in Mohorn, Stadt Wilsdruff, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen

Siehe auch:
 Silbergasse